

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wilber – township della Contea di Iosco, Michigan
 Wilber – città della Contea di Saline, Nebraska

Persone 
 Carey Wilber (1916-1998) – sceneggiatore statunitense